Спея:

 Спея — село в Новоаненском районе Молдавии.
 Спея — село в Григориопольском районе Молдавии.